Бесье́р (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Монтастрюк-ла-Консейер. Округ коммуны — Тулуза.

Код INSEE коммуны — 31066.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 570 км к югу от Парижа, в 26 км к северо-востоку от Тулузы.

По территории коммуны протекает река Тарн.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 3253 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 1931 человека трудоспособного возраста (15—64 лет) 1510 были экономически активными, 421 — неактивными (показатель активности — 78,2 %, в 1999 году было 72,7 %). Из 1510 активных жителей работали 1386 человек (724 мужчины и 662 женщины), безработных было 124 (63 мужчины и 61 женщина). Среди 421 неактивных 122 человека были учениками или студентами, 156 — пенсионерами, 143 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Иоанна Крестителя

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна